Киккерт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киккерт, Альберт (1761—1819) — нидерландский вице-адмирал, генерал-губернатор Кюрасао.
 Киккерт, Конрад (1882—1965) — голландский художник, искусствовед и коллекционер произведений искусства.